

Prénom 
Alda est un prénom féminin d'étymologie germanique, fêté le 26 avril. Il a pour variantes  et  et pour forme masculine .

Patronyme 

 Alan Alda (1936 -), acteur, écrivain et réalisateur américain ;
 Delyle Alda (1894-1927), chanteuse américaine ;
 Frances Alda (1879-1952), soprano néo-zélandaise ;
 Robert Alda (1914-1986), acteur américain.

Toponyme 

 Alda, commune espagnole de la municipalité d'Harana.

Sigle 
ALDA peut désigner :
 , une organisation américaine pour les personnes qui deviennent sourdes après l'enfance.

Organisations 
 Alda Events, entreprise des Pays-Bas organisatrice d'événements et concerts liés à la musique électronique, fondée en 2007
 Alda, qui signifie « changer » en basque, association de défense des habitants de quartiers populaires au Pays basque (site officiel).

Notes et références 

Homonymie de patronyme